SMB je zkratka, která může znamenat:

 Server Message Block – síťový komunikační protokol
 Malé a střední podniky (Small and Medium Business)